Melón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Melón (kommunhuvudort), Galicien, Provincia de Ourense, 
 Melón (kommun), Galicien, Provincia de Ourense, 

Robotskapade Spanienförgreningar